Двадцать восьмой сезон мультсериала «Симпсоны» транслировался на телеканале Fox с 25 сентября 2016 года по 21 мая 2017 года. О том, что сериал будет продлён и на 28 сезон, было объявлено телеканалом ещё 4 мая 2015 года.

На этот сезон пришёлся юбилейный, 600-й, эпизод — (хэллоуинская серия «Treehouse of Horror XXVII»).

В этом сезоне:
 были показаны диванные шутки в стиле мультсериалов «Время приключений» («Monty Burns' Fleeing Circus») и «Робоцып» («The Cad and the Hat»);
 в серии «Fatzcarraldo» появлялась Мона Симпсон, мама Гомера;
 была показана двойная серия «The Great Phatsby», пародирующая роман «Великий Гэтсби»;
 также была серия про игру Pokémon Go («Looking for Mr. Goodbart»).

Политические ролики 
На Youtube-канале Animation on FOX создатели сериала начали периодически размещать небольшие ролики на политические темы. Так 1 августа 2016 года появился ролик под названием «3 a.m.», в котором Гомер и Мардж не могут решить, за кого им голосовать на предстоящих президентских выборах. Они включают телевизор, где идёт сюжет о реакции кандидатов в президенты на возможную экстремальную ситуацию.

15 октября появилось видео «Homer Votes 2016», в котором на американский избирательный участок приходит Владимир Путин, который оказывается в списке избирателей. Он голосует за Дональда Трампа, объясняя это тем, что тот должен сделать Россию снова великой. Затем Путин снимает майку, садится на лошадь и уезжает.

27 апреля 2017 года появилось видео «Donald Trump’s First 100 Days In Office», посвящённое первым 100 дням правления Трампа. В этом ролике Иванка Трамп входит в состав Верховного суда США.

Список серий

Примечания

Ссылки 
 

28
Телесезоны США 2016 года
Телесезоны США 2017 года